Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1983 je bilo sedmo Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 17. in 18. marca 1983 na Letalnici Čertak v Harrachovu, Češka. Zlato medaljo je osvojil Klaus Ostwald, srebrno Pavel Ploc, bronasto pa Matti Nykänen.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1983
1983 v športu
Športne prireditve na Češkoslovaškem
Harrachov